Susa, Ózdhoz tartozó egykori község
 Susa (francia névalakja Suse) település Piemontban, Észak-Olaszországban
 4224 Susa, kisbolygó
 Szúza, ókori város Iránban
 Szúsza (francia névalakban Sousse) város Tunéziában
Hasonló;
 Şuşa város Hegyi-Karabahban